Herrmann Gutzmann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Gutzmann sen. (1865–1922), deutscher Phoniater
 Hermann Gutzmann jr. (1892–1972), deutscher Phoniater